Черепановский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Змеиногорском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Беспаловский.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1062 человека, в том числе 518 мужчин и 544 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1098 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Беспаловский,
 посёлок Красногвардейский,
 посёлок Черепановский.

Примечания 

Муниципальные образования Змеиногорского района
Сельские поселения Алтайского края